Rambo kan avse:

 Rambo (släkt) – en av de äldsta svensk-amerikanska släkterna
  Rambo – en rollfigur spelad av Sylvester Stallone i en serie amerikanska actionfilmer baserad på en person i David Morrells bok First Blood, svensk titel Tvekampen
 First Blood – en amerikansk film från 1982
 Rambo - First Blood II – en långfilm från 1986
 Rambo III – en amerikansk actionfilm från 1988
 Rambo (film) – en långfilm från 2007
 Rambo (äppelsort) – en äppelsort
 Rambo, Vindelns kommun – en by i Vindelns kommun, Västerbottens län